El término: tecolote, o su plural: tecolotes, pueden referirse a:

tecolote, nombre común con que se designa a varias aves de la familia: Strigidae, en algunos países de América;
Tecolote bajeño, uno de los nombres comunes del género: glaucidium brasilianum;
Tecolote vermiculado, uno de los nombres comunes del género: Megascops atricapilla;
Tecolote enano, uno de los nombres comunes del género: Micrathene whitneyi;
Tecolote, pequeña localidad estadounidense de Nuevo México;
Tecolotes, localidad mexicana del estado de Baja California;
Tecolotes, extinto equipo de béisbol que participó en la Liga mexicana de béisbol; o
Tecolotes, extinto equipo de baloncesto que participó en la Liga nacional de baloncesto profesional de México.